Daniel Pedro Fasciolli Álvarez es un futbolista uruguayo.

Clubes como futbolista

Bibliografía 

 

Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz